Улица Абди Ипекчи () — главная торговая улица, расположенная в районе Шишли, Стамбул. Длина улицы составляет 700 метров.

За последнее десятилетие улица в престижном районе превратилась в место розничной торговли. Ежемесячная аренда здесь составляет 3500$ за м². В настоящее время это самая дорогая улица для розничных магазинов Турции. Множество эксклюзивных и дорогих магазинов, предлагающих турецкие и международные дизайнерские бренды,
рестораны интернациональной кухни и кафе выстроились по обе стороны улицы.

Улица названа в честь Абди Ипекчи, известного журналиста и редактора главной газеты Турции «Миллийет». Ипекчи был убит 1 февраля 1979 года в своём автомобиле возле своей квартиры на этой улице Мехметом Али Агджой, который позже стал известен своим неудачным покушением на Папу Иоанна Павла II. В 2000 году на месте гибели Абди Ипекчи был установлен памятник.

Некоторые магазины:

 Hugo Boss
 Chanel
 Louis Vuitton
 Giorgio Armani
 Cartier
 Prada
 Hermès
 Gucci
 Ermenegildo Zegna
 Dior
 Tod's
 DKNY
 Escada
 Burberry
 Max Mara
 Salvatore Ferragamo
 Gianfranco Ferre

Празднование Нового года 
В канун Нового года улицу украшают, она становится главным людным местом Стамбула, несмотря на то, что ранее таким местом была площадь Таксим.

Примечания 

Улицы Стамбула
Шишли